Cursor est un type de moteur de camions Iveco.

Historique 
Les premiers moteurs Cursor sont sortis en 1998 dans les modèles de camions Eurostar et Eurotech.

Dans les années 2000, la seconde génération de moteurs a équipé les modèles Stralis, Strator et Trakker.

Notes et références

Voir aussi 
 Tector

Iveco
Moteur Diesel